murok, Daucus növénynemzetség, a zellerfélék családjának egyik nemzetsége
murok, Daucus carota növényfaj, a Daucus nemzetség egyetlen Magyarországon is élő faja; vadmurok, vadrépa
murok, Daucus carota subsp. sativus növényalfaj, a sárgarépa közkeletű magyar neve Erdélyben